Haywood megye (Észak-Karolina)
 Haywood megye (Tennessee)